Krosino ist der Name dreier Dörfer in der polnischen Woiwodschaft Westpommern:
 Krosino (Świdwin) (ehemals Grössin, Kreis Belgard)
 Krosino (Grzmiąca) (ehemals Groß Krössin, Kreis Neustettin)
 Krosino (Resko) (ehemals Gut Krössin, Kreis Regenwalde)

Siehe auch: Krosinko (ehemals Klein Krössin, Kreis Belgard)